Оде, Надежда Ивановна (урожд. Смирнова; 1926—2009) — скульптор-реставратор
 Оде-Васильева, Клавдия Викторовна (1892—1965) — советский учёный—востоковед, арабист, первая женщина-профессор, член Императорского Православного Палестинского Общества.

